{{DISPLAYTITLE:C5H12}}
Vzorec C5H12 může označovat:

 n-Pentan
 Isopentan neboli 2-methylbutan
 Neopentan neboli 2,2-dimethylpropan